En man som heter Ove (roman), een roman van Fredrik Backman uit 2012 
 En man som heter Ove (film), een film van Hannes Holm uit 2015